Unknown ist der Titel folgender Werke:
 Unknown (2006), US-amerikanischer Film von Simón Brand (2006)
 Unknown, Action-Thriller von Jaume Collet-Serra (2011), siehe Unknown Identity

Weitere Bedeutung:
 Unknown (Magazin), US-amerikanisches Fantasy-Pulp-Magazin (1939 bis 1943), herausgegeben von John W. Campbell

Siehe auch:
 The Unknown